est la formule brute de plusieurs isomères.

 α,α-dichloroacétophénone, numéro CAS 
 2,4-dichloroacétophénone, numéro CAS 
 2,5-dichloroacétophénone, numéro CAS 
 2,6-dichloroacétophénone, numéro CAS 
 3,4-dichloroacétophénone, numéro CAS 
 chlorure d'α-chlorophénylacétyle, numéro CAS 
 chlorure de p-chlorophénylacétyle, numéro CAS